Hyaloderma är ett släkte av svampar. Hyaloderma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyaloderma